Příjmení Sachse nosí více významných osobností:

 Jochen Sachse (* 1948) – východoněmecký atlet
 Ottomar Sachse (* 1951) – východoněmecký boxer
 Rainer Sachse (* 1950) - východoněmecký fotbalista
 Willy Sachse (1896–1944) – německý socialista a pacifista